Хосе Луїс Сальґадо, Хосе Луїс Сальґадо Гомес (ісп. José Luis Salgado Gómez; нар. 3 квітня 1966, Мехіко, Мексика) — мексиканський футболіст, захисник. 
 Мічель Сальгадо (ісп. Míchel Salgado, нар. 22 жовтня 1975, Ас-Невес) — колишній іспанський футболіст, правий захисник.
 Себастьян Сальгадо, Себастьян Рібейро Сальгадо Жуніор (порт. Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, нар. 8 лютого 1944, Айморес, Мінас-Жерайс, Бразилія) — бразильський фотограф-документаліст.
 Іван Сальгадо Лопес (нар. 29 червня 1991, Оренсе) — іспанський шахіст, гросмейстер від 2008 року.
 Орасіо Лопес Сальгадо (ісп. Horacio López Salgado, нар. 15 вересня 1948, Таско-де-Аларкон, Герреро) — колишній мексиканський футболіст, нападник.
 Сенадор Сальгадо Фільо — муніципалітет на заході Бразилії, у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.